Ruixinia zhangi is een plantenetende sauropode dinosauriër, behorende tot de Titanosauriformes, die tijdens het vroege Krijt leefde in het gebied van het huidige China.

Naamgeving
In Liaoning werd het skelet ontdekt van een sauropode.

In 2022 werd de typesoort Ruixinia zhangi benoemd en beschreven door Mo Jinyou, Ma Feimin, Yu Yilun en Xu Xing. De soortnaam als geheel eert Zhang Ruixin, die het Erlianhaote Dinosaur Museum financieel ondersteunde.

Het holotype, ELDM EL J009, is gevonden in een laag van de Yixianformatie. Het bestaat uit een skelet zonder schedel. Bewaard zijn gebleven een reeks wervels uit de nek, achterste rug en heiligbeen, de vrijwel volledige staart, ribben, chevrons, een linkerdarmbeen, een linkerdijbeen, een linkerscheenbeen, een linkersprongbeen en een vijfde linkermiddenvoetsbeen. Ten tijde van de beschrijving was het rechterdeel van het bekken en de achterpoten nog niet uit het omringende gesteente losgemaakt. De wervels liggen grotendeels in verband. De staart is de meest complete die van een Aziatische titanosauriform bekend is.

Beschrijving
Ruixinia werd naar schatting een twaalf meter lang.

De beschrijvers wisten enkele onderscheidende kenmerken vast te stellen. Een aantal daarvan zijn autapomorfieën, unieke afgeleide kenmerken. De middelste tot achterste ruggenwervels hebben pleurocoelen die doorboord worden door opvallende foramina in de voorste bovenhoek. De doornuitsteeksels van de voorste staartwervels zijn gevorkt. De voorste staartwervels hebben doornuitsteeksels met min of meer driehoekige uitsteeksels op de voorrand. De tweede tot en met twaalfde staartwervels  hebben opvallende groeven op de zijvlakken van de wervelbogen, net boven de bases van de zijuitsteeksels. Tussen de tweeëntwintigste en drieëntwintigste staartwervel ligt een overgangspunt waarbij de wervels ervoor veel groter zijn dan de wervels erachter. De laatste zes staartwervels zijn vergroeid. De chevron van de achttiende staartwervel heeft een gevorkte achterste tak. De chevron van de twintigste staartwervel is ruwweg vijfhoekig in zijaanzicht. De chevrons van de drieëntwintigste tot en met zesendertigste staartwervel zijn plankvormig en hun gepaarde takken zijn aan de onderste uitsteeksels niet vergroeid. Het achterblad van het darmbeen heeft een bult op het zijvlak. De schacht van het scheenbeen heeft een sterk bolle achterrand.

Fylogenie
Een exacte kladistische analyse vond Ruixinia binnen de Titanosauria, als een lid van een klade met Daxiatitan en Xianshanosaurus. Beide laatste taxa zijn echter ook in verband gebracht met de Mamenchisauridae.

Het onderstaande kladogram toont de positie van Ruixinia in de evolutionaire stamboom volgens de analyse uit het beschrijvende artikel.

Literatuur
Mo, Jinyou; Ma, Feimin; Yu, Yilun; Xu, Xing. 2022. "A New Titanosauriform Sauropod with An Unusual Tail from the Lower Cretaceous of Northeastern China". Cretaceous Research: 105449

Sauropoda